

Geografia
Aurelio – tredicesimo quartiere di Roma
Aurelio – nono suburbio di Roma
Aurelio Nord – zona urbanistica 18d del Municipio Roma XIII di Roma Capitale
Aurelio Sud – zona urbanistica 18a del Municipio Roma XIII di Roma Capitale

Persone
Aurelio Conano – leggendario sovrano della Britannia
Aurelio Opillo – liberto e scrittore latino dei secoli II e I a.C.
Sesto Aurelio Vittore – scrittore e uomo politico dell'Impero romano

 Angelo Aurelio, noto come Elio Schiavoni –musicista, direttore d'orchestra e produttore teatrale italiano
 Salvatore Aurelio – calciatore italiano

Altro
Aurelio – nome proprio di persona italiano maschile

Pagine correlate
Marco Aurelio (disambigua)